Café do Brasil (deutsch ‚Kaffee aus Brasilien‘) steht für:

 Herkunftsbezeichnung für Kaffee aus Brasilien, siehe Kaffee #Weltproduktion 
 Café do Brasil, Marke des Unternehmens Kimbo (Unternehmen)